Праздник весны — многозначное понятие:

 Праздник весны — дословное название китайского Нового года после 1911 года
 Праздник Весны и Труда — праздник Первое мая
 «Праздник весны» — немецкая карательная операция против белорусских партизан.